Chiquita Brands International – compagnia svizzera specializzata nella produzione e distribuzione delle banane
 Chiquita – amica di Paperina nei fumetti della Walt Disney Company
 Chiquita – soprannome degli elettrotreni RABDe 8/16 delle Ferrovie Federali Svizzere